Börzsöny (hegység), az Északi-középhegység része
 Börzsöny (település), Bonyhádhoz tartozó egykori község